Името Драгановци носят две български села:

 Драгановци (Област Велико Търново)
 Драгановци (Област Габрово)